Лорд Уильям Генри Кавендиш-Бентинк (;  — , Париж) — британский государственный деятель из рода Бентинков, генерал-губернатор Индии в 1828—1835 годах. Сын премьер-министра герцога Портлендского.

В 29 лет Бентинк был назначен губернатором Мадраса. Когда в июне 1806 года индийские солдаты взбунтовались из-за приказа сбрить бороды и запрета на ношение тюрбанов, Бентинк вместо того, чтобы отозвать спорный приказ, подавил восстание, что обернулось тяжёлыми потерями. Его поведение во время мятежа было сочтено предосудительным, и он был отозван в Европу.

Вслед за тем он руководил обороной Сицилии от Наполеона, причём, будучи вигом самых либеральных убеждений, добился отстранения короля Фердинанда, изгнания Марии Каролины Австрийской и принятия конституции по английскому образцу. Его независимая манера поведения вызывала беспокойство в Лондоне и Вене, однако в Италии он оставался до самой высадки англичан в Генуе в 1815 году.

По возвращении на родину избрался в Британский парламент и на предложение вернуться на пост мадрасского губернатора ответил отказом. В 1828 году получил назначение генерал-губернатором Индии, финансы которой были в тот момент в весьма расстроенном состоянии. Свою задачу видел в смягчении нравов и просвещении умов по западному либеральному образцу. Его верным соратником в этом деле стал видный оратор и публицист Томас Маколей.

С именем Бентинка связано зарождение в Индии системы народного образования. Он стимулировал использование в качестве дипломатического языка при дворах местных правителей английского вместо фарси и санскрита, что способствовало единению страны под британским знаменем. Запретил индуистский обычай сати (самосожжение вдовы на погребальном костре мужа), браки несовершеннолетних и повёл решительную борьбу с сектой тугов, промышлявшей ритуальными убийствами и грабежами.

Примечания

Литература 
 
 Всемирная история: люди, события, даты / Иллюстрир. энцикл. для всей семьи : Пер. с англ. // Copyright © 2001 ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест» // ISBN 5-89355-035-8

Выпускники Оксфордского университета
Генерал-губернаторы Индии
Губернаторы Мадраса
Главнокомандующие (Индия)
Семья Бентинк
Дети премьер-министров